Багра — село в Болгарии;
 Багра — правитель Хорезма (хорезмшах).